ACAS steht für:
 Assistant Chief of Air Staff
 Airborne Collision Avoidance System

Acas steht für:
 Remigijus Ačas (* 1962), litauischer Politiker

Siehe auch:
 Acas

Abkürzung